Rewind est un mot anglais qui signifie rembobiner.

Télévision 

 , une chaîne de télévision canadienne
 , un téléfilm américain de Jack Bender sorti en 2013 à la télévision

Cinéma 
 , un film franco-italien de Sergio Gobbi sorti en 1998
 , titre anglais du film sud-coréen Bidioleul boneun namja de Kim Hak-sun sorti en 2003
 , le titre original de Soyez sympas, rembobinez, film américain de Michel Gondry sorti en 2008

Musique

Chanson 

 , chanson de Artful Dodger featuring Craig David sortie le 
 , chanson de Stereophonics sortie le 
 , chanson de Paolo Nutini sortie le 
 , chanson de Submersed, figurant sur l'album Immortal Verses sorti le 
 , chanson de Jamie McDell sortie le 
 , chanson de Devlin sortie le 
 , chanson de Rascal Flatts sortie le 
 , chanson de Pillar, figurant sur l'album Where Do We Go from Here sorti le 
 , chanson de Leprous sortie le , single de l'album The Congregation sorti le

Album 

 , compilation des Rolling Stones sorti le 
 , album solo de Blaq Poet sorti le  ;
 , album rock de JJ Cale sorti le 
 , album du groupe gallois de rock alternatif Manic Street Preachers sorti le 
 , album de Johnny Rivers sorti le 
 , second single de Beverley Knight, figurant second album Prodigal Sista sorti le 
 , album d'Hexstatic sorti le 
 , album de Flame sorti le 
 , album-vidéo de Stereophonics sorti le 
 ,  du boys bande suédois EMD sorti le 
 , album de Rascal Flatts sorti le 

Homonymie de titre